Finalen i Uefa Champions League 2011/2012 spelades den 19 maj 2012 på Allianz Arena i München, Tyskland för att kora turneringssegrare. Matchen spelades mellan Bayern München och Chelsea. Den slutade 1–1 efter både full tid och förlängning. Chelsea vann på straffar med 4–3 och Didier Drogba blev matchvinnare med sin avgörande straff och gjorde Chelsea till mästare för första gången någonsin.

Matchen 
{{Resultat med trupp
|bild    =Bayern Munich vs Chelsea 2012-05-19.svg
|datum   = 19 maj 2012
|tid     = 20:45 CEST
|lag1    = Bayern München 
|lag2    =  Chelsea
|resultat= 1 – 1 |efl=ja
|halvtid = 0 – 0
|mål1    = Müller 
|mål2    = Drogba 
|straffresultat = 3 – 4
|straffar1 = Lahm Gómez Neuer Olić Schweinsteiger 
|straffar2 =  Mata David Luiz Lampard Cole Drogba
|arena   = Allianz Arena, München
|publik  = 62500
|domare  = 
|assisterande domare=Bertino Miranda och 
|fjärdedomare=
|femtedomare=Manuel De Sousa och 
|rapport = http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=2012/matches/round=2000267/match=2007693/postmatch/report/index.html
|bästespelare=UEFA: Didier Drogba (Chelsea)Fansen: Petr Čech (Chelsea)
|kitlag1=
|kitlag2=
|trupplag1 = 
|trupplag2 = 
}}

Referenser

Noter

Externa länkar 

Uefa Champions League 2011/2012
2012
Sport i München
2012 i Tyskland
FC Bayern München
Chelsea FC